Das Große Tier () bezeichnet:
 den Antichrist nach der Offenbarung des Johannes, dessen Zahl die Sechshundertsechsundsechzig ist
 den englischen Okkultisten Aleister Crowley, der sich selbst diesen Namen gab
 Das Große Tier (Runensteine) Bilddarstellung auf Runensteinen
 Das große Tier (2000), polnischer Spielfilm von Jerzy Stuhr
 die erste Langspielplatte der Schweizer Metal-Gruppe Celtic Frost aus dem Jahr 1985, siehe To mega therion (Album)
 ein Lied auf dem Album Theli der Metal-Band Therion

Siehe auch:
 Tier (Begriffsklärung)